Der Bundestagswahlkreis Berlin-Mitte – Prenzlauer Berg war von 1990 bis 2002 ein Bundestagswahlkreis in Berlin. Er umfasste die ehemaligen Bezirke Mitte und Prenzlauer Berg; von 1990 bis 1994 gehörte auch ein Teil des Bezirks Weißensee zum Wahlkreis. Zur Bundestagswahl 2002 wurde sein Gebiet auf die Wahlkreise Berlin-Mitte, Berlin-Pankow und Berlin-Friedrichshain – Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost aufgeteilt.

Wahlkreisgeschichte

Weblinks 
 Ergebnisse der Bundestagswahlen

Berlin-Mitte
Bezirk Mitte
Bezirk Pankow